Aglaia (griechisch  „Glanz“, „Pracht“) ist:

in der griechischen Mythologie:

 Aglaia (Charis), eine der Chariten
 Aglaia (Tochter des Mantineus), Gattin des Abas von Argos
 Aglaia (Gattin des Charopos), Mutter des Nireus
 Aglaia (Tochter des Thespios), Mutter des Antiades
 Aglaia (Gattin des Amythaon), Mutter von Melampus und Bias

Außerdem:

 Aglaia (Gattung), eine Gattung aus der Familie der Mahagonigewächse (Meliaceae)
 Aglaia (Vorname), ein weiblicher Vorname
 Aglaia (Jahrbuch), Titel eines von 1801 bis 1803 von Nikolaus Peter Stampeel herausgegebenen „Jahrbuches für Frauenzimmer“, in dem unter anderem zahlreiche Oden Hölderlins publiziert wurden
 Aglaia (FFH-Gebiet), ein Flora-Fauna-Habitat-Gebiet in Tschechien.

Siehe auch: 

 (47) Aglaja, einen Asteroiden